Lubniewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Lubniewice, une gmina dans la powiat de Sulęcin
 Lubniewice, une ville et chef-lieu de la gmina de même nom